El Caballete kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Caballete, Bejucal de Ocampo, 
 El Caballete, Bella Vista, 

Robotskapade Mexikoförgreningar